Walter Krüger – giavellottista tedesco
 Walter Krüger (1890-1945) – militare tedesco
 Walter Krüger (1892-1973) – militare tedesco